КАвЗ-4238 «Аврора» — средний высокопольный удлинённый автобус, разработанный в середине 2000-х годов на Павловском автобусном заводе на базе автобуса ПАЗ-4230 «Аврора». С 2006 года производство автобуса в разных модификациях было налажено на Курганском автобусном заводе.

История 
В конце 1990-х перед Павловским автобусным заводом встала необходимость реструктуризации производства с целью выпуска широкого спектра автобусов разных классов. Именно тогда был разработан новый автобус среднего класса ПАЗ-4230 «Аврора». Новый павловский автобус привлёк внимание прессы и получил награды на выставках.

С 2000 года на ПАЗе стали налаживать производство для выпуска автобуса ПАЗ-4230 «Аврора». Тогда же ПАЗ был присоединён к управляющей компании «РусПромАвто». В 2001 году Павловский автозавод начал серийный выпуск этого автобуса.

В 2002 году было решено перенести производство ПАЗ-4230 «Аврора» на Курганский автобусный завод. В 2003 году на КАвЗе было организовано серийное производство автобуса ПАЗ-4230 «Аврора».

На Павловском автобусном заводе было принято решение разработать удлинённую модификацию этого автобуса, которая предназначалась для работы на городских, пригородных и междугородных маршрутах на плече до 500 км, которая изначально получила индекс ПАЗ-4238 «Аврора» Основное отличие от своего прародителя заключалось в том, что у него была удлинена колёсная база - 4840 вместо 3600 мм. Это позволило увеличить число посадочных мест для пассажиров до 40. Также этот автобус оснащался шестицилиндровым дизельным двигателем Cummins В 180 20. Кроме того, в зависимости от модификации туда устанавливались коробки передач КамАЗ-141, ZF S6-85 или автоматическая гидромеханическая коробка передач «Аллиссон-2000»

В 2006 году на Курганском автобусном заводе началось производство автобусов КАвЗ-4238. 

В 2010 году была создан и сертифицирован школьный автобус на базе КАвЗ-4238 «Аврора».. Курганский автобусный завод стал первым в России разработчиком школьного автобуса на основе ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» За время осуществления федеральной и региональных программ «Школьный автобус» предприятием было поставлено в учебные учреждения 87-и регионов страны, 5 тыс. школьных автобусов. В 2010 году школьному автобусу Курганского автобусного завода был присвоен знак «100 лучших товаров России». Тогда же семейство автобусов "Аврора" стали оснащать двигателями Ярославского моторного завода ЯМЗ-534 и ЯМЗ-5362 экологического класса Евро-4 мощностью 180...240 лошадиных сил.

В 2012 году на Курганском автобусном заводе стали разрабатывать автобус КАвЗ-4238, работающий на сжатом природном газе. Он оборудован метановым двигателем ЯМЗ-53405, ЯМЗ-53625 или Cummins BGe 230, соответствующим экологическому классу Евро-5. В том же году изготовили опытный образец этого автобуса и провели его сертификацию.

Модификации 
 КАвЗ-4238-00 — междугородный, базовая модель, 35/40 мест, двигатель Cummins ISB 6.7
 КАвЗ-4238-01 — пригородный, 39/44 места
 КАвЗ-4238-02 — междугородный, 35/40 мест
 КАвЗ-4238-04 — городской, 21 место, двигатель Cummins ISBе 150-31
 КАвЗ-4238-05 — школьный, 34 места
 КАвЗ-4238-21 — пригородный, 39/44 места, двигатель Cummins 6BGE5.230 (газовый)
 КАвЗ-4238-22 — междугородный, 35/40 мест, двигатель Cummins 6BGE5.230 (газовый)
 КАвЗ-4238-41 — пригородный, 39/44 места,  двигатель ЯМЗ-534 (Евро-4)
 КАвЗ-4238-42 — междугородный, 35/40 мест, двигатель Cummins EQB 210
 КАвЗ-4238-45 — школьный, 34 места, двигатель ЯМЗ-534 (Евро-4)
 КАвЗ-4238-51 — пригородный, 39/44 места, двигатель Cummins ISB 6.7 или ЯМЗ-53623
 КАвЗ-4238-52 — междугородный, 35/40 мест, двигатель Cummins ISB 6.7 или ЯМЗ-53623
 КАвЗ-4238-55 — школьный, 34 места, двигатель Cummins ISB 6.7 или ЯМЗ-53623
 КАвЗ-4238-61 — пригородный, 39/44 места, двигатель ЯМЗ-53403
 КАвЗ-4238-62 — междугородный, 35/40 мест, двигатель ЯМЗ-53403
 КАвЗ-4238-65 — школьный, 34 места, двигатель ЯМЗ-53403
 КАвЗ-4238-71 — пригородный, 39/44 места, двигатель Cummins 6BGE5.230 (газовый)
 КАвЗ-4238-72 — междугородный, 35/40 мест, двигатель Cummins 6BGE5.230 (газовый)
 КАвЗ-4238-75 — школьный, 34 места, двигатель Cummins 6BGE5.230 (газовый)
 КАвЗ-4238-81 — пригородный, 39/44 места, двигатель ЯМЗ-53645 (газовый)
 КАвЗ-4238-82 — междугородный, 35/40 мест, двигатель ЯМЗ-53645 (газовый)
 КАвЗ-4238-85 — школьный, 34 места, двигатель ЯМЗ-53645 (газовый)
 КАвЗ-4238-B1 — пригородный, 39/44 места, двигатель Weichai WP4.6NQ220E50
 КАвЗ-4238-B2 — междугородный, 35/40 мест, двигатель Weichai WP4.6NQ220E50
 КАвЗ-4238-B5 — школьный, 34 места, двигатель Weichai WP4.6NQ220E50

Игры и моделирование 
Украинской фирмой Vector-Models было выпущено несколько металлических моделей этого автобуса в масштабе 1:43.
 КАвЗ-4238 «Аврора» — междугородный
 КАвЗ-4238 «Аврора» — милиция
 КАвЗ-4238 «Аврора» — школьный 

В 2022 году автобус КАвЗ-4238 был выпущен в OMSI 2 и MTA Province.

Журналом NovaModel была выпущена выкройка автобуса КАвЗ-4238 для сборки бумажной модели в масштабе 1:43.

Примечания 

Автобусы КАвЗ